перенаправление Закон сохранения электрического заряда